Большо́й Си́ткин (, , Ситҳнаҳ) — один из Андреяновских островов, которые входят в состав Алеутских островов. Составляет около 18 км в длину и 16,9 км в ширину. Площадь — 160 км². На севере острова находится вулкан Большой Ситкин (высота — 1740 м). Остров лежит немного севернее группы мелких островов, расположенных между островами Адак и Атка.

Примечания 

Андреяновские острова